Gevangenis
 Huis van bewaring

Zie ook 
 Dienst Justitiële Inrichtingen (in Nederland)